Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Chris Lewis e Pavel Složil che hanno battuto in finale Anders Järryd e Tomáš Šmíd 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Anders Järryd /  Tomáš Šmíd (finale)
 Chris Lewis /  Pavel Složil (campioni)

 Eric Fromm /  Shlomo Glickstein (quarti di finale)
 Stanislav Birner /  João Soares (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 1983